Rebmann est un patronyme porté notamment par :

 Georg Friedrich Rebmann (1768-1824), républicain et juge allemand ;
 Henri Rebmann (1848-1931), photographe suisse ;
 Johannes Rebmann (1820-1876), explorateur et missionnaire allemand ;
 Norbert Rebmann (1948-), botaniste français ;
  (1962-), homme politique allemand.